passwd:
 /etc/passwd — файл с перечнем пользовательских учётных записей в Unix.
 passwd (утилита) — утилита Unix-систем для управления паролями учётных записей.